

События 

 В Норвегии введён закон о престолонаследии.
 Силезские княжества принимают сюзеренитет Священной Римской империи.
 Император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса начал свой третий поход в Италию.
 Турский собор католической церкви осудил альбигойцев. В 1215 году альбигойскую ересь осудил 12 Вселенский собор.
 В январе королём Венгрии стал Иштван IV, которого поддерживала Византия, однако в июне Иштван III вернул себе власть.
 Битва при Аль-Букайе — крестоносцы и их союзники нанесли одно из немногочисленных поражений Нур ад-Дину Занги.
 В Египте визирь Шавар потерял власть и бежал в Сирию к Нур ад-Дину. Египетскими проблемами воспользовался король Иерусалима Амори I и вошёл в страну с войском.
 1163—1201 — Епископ севера Исландии Бранд I Семундарсон.
 1163—1184 — Халиф Альмохадов Юсуф I.
 1163—1189 — Император Китая Сяо-цзун.
 1163, март — 1165, июнь — Годы Тёкан. (Япония)

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1163 году
 Отакар IV (герцог Штирии)
 Кнуд VI (король Дании)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1163 году
 Абд аль-Мумин

См. также